Nickelsberg ist der Name eines Berges:
 Nickelsberg (Harz) (488,2 m), im Harz nahe Rübeland-Neuwerk (Oberharz am Brocken), Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt, Deutschland

Nickelsberg ist ein historischer deutscher Name von Ortschaften in der heutigen Stadt- und Landgemeinde Orzysz, Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen:
 Nickelsberg, Dorf, bis 1938 Odoyen, Kreis Johannisburg, Ostpreußen, seit 1945:  Odoje
 Nickelsberg, Försterei, bis 1938 Rzesniken, Kreis Johannisburg, Ostpreußen, seit 1945: Rzęśniki

Siehe auch:
 Nickelsburg